

Mexiko 

 Laureles y Góngora, ort, Nayarit, San Blas, 
 El Ciruelo, Oaxaca, ort, 
 El Ciruelo, Veracruz, ort, 
 El Ciruelo, Michoacán de Ocampo, ort, La Huacana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar